8. Flotte steht für:

 8. Flotte (Japanisches Kaiserreich), Flotte der Kaiserlich Japanischen Marine
 United States Eighth Fleet, Flotte der United States Navy
 8. Flotte (Sowjetunion), Flotte der Sowjetunion